Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1948 го́да () — 4-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1948
1948 год в Латвии
Футбол в СССР в 1948 году